Miejscowości w Polsce 
 Młodzianów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Młodzianów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Kawęczyn

 Inne
 Młodzianów – dzielnica Radomia